Топорное — название озёр.

 Топорное (озеро, Олонецкий район) — озеро в Карелии.
 Топорное (озеро, Лоухский район) — озеро в Карелии.
 Топорное (озеро, Кемский район) — озеро в Карелии.
 Топорное (озеро, Беломорский район) — озеро в Карелии.
 Топорное (озеро, Усть-Камчатский район) — озеро в Камчатском Крае.

 озеро Топорное — озеро в Хабаровском Крае.
 озеро Топорное — озеро в Ленинградской области.
 озеро Топорное — озеро в Красноярском Крае.
 озеро Топорное — озеро в Ненецком АО.
 озеро Топорное — озеро в Вологодской области.
 озеро Топорное — озеро в Алтайском Крае.

Примечания